A categoria + 100 kg masculino do Campeonato Mundial de Judô ocorreu no dia 30 de agosto.

Medalhas

Resultados

Final

Repescagem

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Referências
Tabela Oficial

Campeonato Mundial de Judô de 2014